da, Da lub DA może oznaczać:
 deka (da) − przedrostek oznaczający mnożnik 101
 Dalton (Da) – umowna względna jednostka masy atomowej
 Đà − Rzeka Czarna w Wietnamie
 Wolne Miasto Gdańsk – międzynarodowy kod samochodowy 
 dopaminę
 karabin maszynowy DA
 przewód tętniczy
 Apostolicam actuositatem – dekret o Apostolstwie świeckich (DA)
 DeviantArt – społeczność internetowa dla artystów

Zobacz też 
 Wikipedia:Dobre Artykuły (skrót DA)